Juárez puede referirse a:

Apellido 
Juárez, apellido.

Personalidades 

 Benito Juárez (1806-1872), presidente de México.
 Carlos Alberto Juárez (1972), futbolista argentino naturalizado ecuatoriano.
 Carlos Arturo Juárez (1917-2010), político argentino.
 Mercedes Marina Aragonés de Juárez (1929), política argentina.
 Oscar "El Pájaro" Juárez, exfutbolista y técnico argentino.
 Haroldo Juárez (1940), exfutbolista guatemalteco.

Geografía

Estados Unidos 
 Juárez, localidad del estado de Texas.

México 
 Ciudad Juárez, ciudad del estado de Chihuahua.
 Colonia Juárez, poblado del estado de Chihuahua.
 Colonia Juárez (Ciudad de México), barrio del centro de la ciudad de México.
 Juárez (Chiapas), localidad del estado de Chiapas.
 Municipio de Juárez (Coahuila), municipio del estado de Coahuila.
 Municipio de Juárez (Michoacán), municipio del estado de Michoacán.
 Municipio de Juárez (Nuevo León), municipio del estado de Nuevo León.
 Sierra de Juárez, cadena montañosa del estado de Baja California (México).

Estaciones 
 Juárez, estación del metro de la ciudad de México.
 Juárez, estación del tren ligero de Guadalajara.

Instituciones 
 Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, universidad en el estado de Tabasco (México).

Obras artísticas 
 Juarez, canción del estadounidense Gerard Way.
 Juárez (película), película estadounidense de 1939 sobre Benito Juárez.

Otros usos 
 Cártel de Juárez, organización criminal mexicana dedicada al tráfico ilegal de drogas.

Enlaces externos